Herculaneum – comune del Missouri, Stati Uniti
Herculaneum – antica città osco-romana situata sul golfo di Napoli alle pendici del Vesuvio, corrispondente all'odierna Ercolano
Herculaneum – società di calcio di Ercolano
 Herculaneum – brano dei Massive Attack e colonna sonora del film Gomorra